Akvareller (Gade), een verzameling composities van Niels Gade
 Akvareller (Hurum), een verzameling composities van Alf Hurum